Песочин — фамилия и топоним:

Посёлок городского типа:
 Песочин, Харьковская область, Харьковский район, пригород Харькова
Сёла:
 Песочин, Винницкая область, Липовецкий район
 Песочин, Харьковская область, Богодуховский район

Персоналии 
 Песочин, Михаил Александрович (1897—1945)— командир 225-й стрелковой Новгородской дивизии, генерал-майор.